Viacom, é um acrônimo de Video & Audio Communications, que pode ser referir a:

Organizações 
 Viacom (1952–2006) – antigo conglomerado de mídia estadunidense.
 Viacom (2005–2019) – empresa separada da Viacom original, extinta em 2019.
 ViacomCBS – antigo nome da Paramount Global, que foi formada pela fusão da CBS Corporation com a segunda Viacom.

Ver também 
 CBS Corporation – a sucessora legal da Viacom original.